Bojany (osada leśna)
 Bojany (osada)
 Bojany (Ukraina)
 Bojany (wieś)

Zobacz też